1977/78 was het 80e seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Nottingham Forest werd voor het eerst landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division

Fourth Division

Zie ook
Football League Cup 1977/78

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1977/78